Mazarin steht für:
 Quartier Mazarin, ein Stadtviertel in der französischen Stadt Aix-en-Provence
 Mazarin, eine italienisch-französische Familie, siehe Mancini (Adelsgeschlecht) #Haus Mazarin
 Chilly-Mazarin, eine französische Gemeinde im Département Essonne

Mazarin oder Mazarini ist der Familienname folgender Personen:
 Jules Mazarin (1602–1661), französischer Staatsmann und Kardinal
 Louis-Jules Mancini-Mazarini (1716–1798), französischer Politiker und Schriftsteller
 Louise d’Aumont Mazarin (1759–1826), Prinzessin von Monaco
 Mariette Mazarin (1874–1953), belgische Opernsängerin
 Michel Mazarin (1605–1648), Erzbischof von Aix, Kardinal und Vizekönig von Katalonien